Біт (bit) — мінімальна одиниця кількості інформації, яка дорівнює одному двійковому розряду
 Біт (beat) — метроритмічна пульсація в музиці.
 Біт — музичний стиль (біт-квартет «Секрет», The Beatles, тощо).
 БіТ () — польське видавництво у м. Гданську